Колоко́льников — русская фамилия. Известные носители:

 Колокольников, Василий Яковлевич (1758—1792) — русский переводчик, доктор медицины.
 Колокольников, Виктор Иванович (1881—1941) — российский общественный деятель, член Тюменской городской думы, председатель Харбинского комитета помощи русским беженцам, Георгиевский кавалер.
 Колокольников, Владимир Васильевич (1871 — ?) — депутат II Государственной Думы, секретарь сибирской парламентской группы.
 
 Колокольников, Иван Петрович (1830—1895) — тюменский купец, известный меценат.
 Колокольников, Константин Александрович (1871—1929) — священник, педагог, юрист, депутат II Государственной Думы.
 Колокольников, Мина Лукич (1707—1775) — русский художник.
 Колокольников, Павел Николаевич (1871—1938) — российский социал-демократ, меньшевик.
 Колокольников, Степан Иванович (1867—1925) — тюменский купец, депутат I Государственной Думы, брат В. И. Колокольникова.
 Колокольников, Юрий Андреевич (род. 1980) — российский актёр.

 Колокольникова, Вера Яковлевна — русская писательница конца XIX — начала XX вв.
 Колокольников-Воронин, Яков Михайлович (1782—1845) — русский художник.
 Величкина (Колокольникова), Клавдия Михайловна (1873 — ?) — участница революционного движения в России, жена П. Н. Колокольникова.

См. также 
 Колокольниковы (семья) — династия художников.
 Колокольников переулок
 Колоколов